Mrk lahko pomeni:

 Mrk, pojav pri katerem se astronomsko telo premakne v senco drugega
 Mrk, cikel petih pesmi Tomaža Šalamuna
 Mrk, roman Stephenie Meyer tretji izmed štirih romanov v seriji Somrak
 Mrk, film, posnet po istoimenskem romanu Stephenie Meyer
 Mrk,  glasbeni album slovenske hip hop skupine Matter